Каракоз () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Каракозского сельского округа. Код КАТО — 193253100.

Население 
В 1999 году население села составляло 821 человек (424 мужчины и 397 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 599 человек (295 мужчин и 304 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района